Вязова — название населённых пунктов.

 Вязова — село в Жолковском районе Львовской области Украины.
 Вязова Вершина — деревня Лебедянского района Липецкой области России.